Мономен:

 Мономен — город в округе Мономен, штат Миннесота, США.
 Мономен — округ в штате Миннесота, США.